Ranhados ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ranhados (Mêda)
 Ranhados (Viseu)